Sassone ist der Familienname folgender Personen:

 Florindo Sassone (1912–1982), argentinischer Violinist und Komponist
 Oley Sassone, Regisseur
 Paolo Sassone-Corsi (1956–2020), italienischer Molekularbiologe
 Robert Sassone (1978–2016), französischer Radrennfahrer
sowie der Name von
 Sassone-Katalog, italienischer Briefmarkenkatalog